La Viña (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta
La Viña (departement), een departement van de Argentijnse provincie Salta